Зятьково-Реченский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зятькова Речка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 833 человека, в том числе 399 мужчин и 434 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Восточный (посёлок) — 
 Зятькова Речка (село, административный центр) — 
 Поперечное (посёлок) — 

На территории современного Зятьково-Реченского сельсовета находились упразднённые селения Акуевка, Михайловка, Павлоград, Семёнов Омут.

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края